Bostrichonema är ett släkte av svampar. Bostrichonema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bostrichonema